

Italia 
 Oratorio di San Silvestro a Firenze, parte di Palazzo Pandolfini
 Oratorio di San Silvestro a Roma
 Oratorio di San Silvestro in Palatio a Roma

Svizzera 
 Oratorio di San Silvestro a Fescoggia (Alto Malcantone)

Pagine correlate 
 Chiesa di San Silvestro